Конкурс песни Евровидение-2011 — пятый европейский музыкальный конкурс, в котором Сербия принимает участие как отдельная страна.

Национальный отбор 
Финал национального отбора прошёл в Белграде 26 февраля 2011 года.

Победителем национального отбора и участником Евровидения-2011 стала Нина с песней «Чаробан»

Евровидение-2011

Полуфинал 
На конкурсе Сербия впервые выступала в первом полуфинале 10 мая под номером «06».

Голоса Сербии в первом полуфинале

Голоса за Сербию в первом полуфинале

Финал 
В финале конкурса Сербия выступала под номером «24».

Голоса Сербии в финале

Голоса за Сербию в финале 

Страны на «Евровидении-2011»